«This Is Where I Came In» — двадцять п'ятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 2001 році.

Список композицій 

 «This Is Where I Came In» — 4:56
 «She Keeps On Coming» — 3:57
 «Sacred Trust» — 4:53
 «Wedding Day» — 4:43
 «Man In The Middle» — 4:21 (B. Gibb/M. Gibb)
 «Déjà Vu» — 4:19
 «Technicolor Dreams» — 3:04 (B. Gibb)
 «Walking On Air» — 4:05 (M. Gibb)
 «Loose Talk Costs Lives» — 4:19 (B. Gibb)
 «Embrace» — 4:43 (R. Gibb)
 «The Extra Mile» — 4:21
 «Voice in the Wilderness» — 4:38
 «Just In Case»* — 4:23
 «Promise The Earth»* — 4:29

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Bee Gees
Квітень 2001